La Goulette est une ville de Tunisie.
Un été à La Goulette, film franco-tunisien.
Marcel Goulette est un aviateur français.